Carol Feeney (née en 1964), rameuse d'aviron américaine
  (1921-1994), gestionnaire américain du baseball majeur
 Chuck Feeney (né en 1931), fondateur du  Duty Free
 Frank Feeney (1881-1953), vrai nom de Francis Ford, acteur et réalisateur américain
 John Martin Feeney (1894-1973), vrai nom de John Ford, réalisateur et producteur américain
 Leonard Feeney (1897-1978), prêtre américain d'origine irlandaise, connu pour son interprétation de l'expression Extra Ecclesiam nulla salus
 Liam Feeney (né en 1987), footballeur anglais
 Warren Feeney (né en 1981), footballeur nord-irlandais

Patronyme anglais